Boissières ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Boissières (Gard) im Département Gard
 Boissières (Lot) im Département Lot

Siehe auch:
 La Boissière